Heikal ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Heikal (1923–2016), ägyptischer  Journalist
 Osama Heikal, ägyptischer Politiker